Le Saux est un nom de famille breton (Ar Saoz) signifiant « L'Anglais », et pouvant faire référence à :

  :
 Alain Le Saux (1936-2015), artiste, directeur artistique et illustrateur breton
 Alain Le Saux (1959-), écrivain et poète breton
 Graeme Le Saux, footballeur anglais
 Henri Le Saux (1910-1973), moine breton
 Yorick Le Saux (1968), un directeur de la photographie français
 Yves Le Saux (1960), évêque d'Annecy

Voir aussi